Латчмер-хаус — здание, расположенное в районе Хэм лондонского округа Ричмонд-апон-Темс в юго-западной части Лондона. Здание построено в викторианскую эпоху как частный дом. Латчмер-хаус использовался министерством обороны, а потом находился под управлением тюремной службы Её величества и был преобразован в мужскую тюрьму категории D. Тюрьма была закрыта в сентябре 2011 года. Дальнейшая судьба здания ещё не определена.

История 
В годы Первой мировой войны (1914—1918) Латчмер-хаус использовался как госпиталь для лечения офицеров, страдающих от последствий контузий.

В годы Второй мировой войны Латчмер-хаус использовался как центр для заключения и снятия допросов (был известнее как лагерь 020) вражеских агентов, захваченных MI5. В 1948 Латчмер-хаус стал тюрьмой, учреждением для юных преступников, центром содержания под стражей и тюрьмой для ссыльных. В 1992 тюрьма стала пересыльной тюрьмой для заключённых категории D.

В рапорте главного инспектора тюремной службы Её королевского величества от декабря 2003 года тюрьму хвалили за её реабилитационный центр, возможности занятости для заключённых и хорошие отношения между персоналом тюрьмы и заключёнными, но было отмечено, что тюрьма более не может подготавливать заключённых для освобождения и что иногда не получается быстро занять делом новоприбывших, которые несколько месяцев сидят без дела.

Согласно ежегодному рапорту тюремной службы, в августе 2004 года количество рабочих часов заключённого за неделю составляло 57,6 «целеустремлённой деятельности», что сделало тюрьму «лучшей в стране по предоставлению полезного труда для своих заключённых». Тюрьма также преуспевала в вопросах расового равноправия заключённых и образования заключенных, но была не такой успешной в плане переселения заключённых или предотвращения использования наркотиков.

В июле 2011 года министерство юстиции объявило о планах закрытия Латчмер-хауса в сентябре 2011 года. Закрытие тюрьмы являлось частью широкомасштабных планов экономии средств министерством.

Описание тюрьмы 
Латчмер-хаус была мужской тюрьмой категории D, там главным образом содержались заключённые, переведённые из других тюрем, ожидающие окончания срока своего заключения и собирающиеся после освобождения поселиться в Большом Лондоне. Таким образом, тюремная деятельность главным образом была сфокусирована на интеграции бывших преступников в общество.

От заключённых ожидалось, что они будут работать в тюрьме перед освобождением по временному разрешению. Было доступно тюремное внутреннее обучение с доступом к внешним ресурсам. Заключённым, завершившим программы восстановительного правосудия, позволялось искать полную занятость вне тюрьмы в ходе финальной части их заключения.

В сентябре 2011 по приказу министерства юстиции тюрьма в Латчмер-хаусе была закрыта, оставшиеся заключённые были переведены в другие тюрьмы. Закрытие тюрьмы произошло по плану министерства по сбережению средств.

Дальнейшая судьба здания 
Ожидается, что Латчмер-хаус будет продан министерством юстиции для получения доходов. Здание представляет собой недвижимость премьер-класса с видом на лондонский Ричмонд-парк и может быть перестроено для жилых, коммерческих потребностей и в цели организации досуга. Однако совет округа Ричмонд постановил внести здание (викторианской архитектуры) в список зданий, представляющих архитектурную или историческую ценность, это может повлиять на будущее использование здания. Могут быть поданы запросы об использовании здания местной общиной.

Примечания

Ссылки 
 HM Prison Service pages on Latchmere house

Тюрьмы Великобритании
Тюрьмы Лондона